Příjmení Ferko nosí více významných osobností:

 Andrej Ferko (* 1955) – slovenský spisovatel, matematik, učitel počítačové grafiky, syn Vladimíra Ferka
 Milan Ferko (1929–2010) – slovenský básník, prozaik, dramatik, textař, překladatel a novinář, autor knih pro děti a mládež, bratr spisovatele Vladimíra Ferka
 Vladimír Ferko (1925–2002) – slovenský spisovatel, publicista a autor literatury faktu, otec Andreje Ferka a bratr Milana Ferka